Shenandoah kan syfta på:

 "Shenandoah" – amerikansk folksång
 Shenandoah Valley – dal och kulturområde i delstaterna Virginia och West Virginia
 Shenandoah nationalpark – nationalpark i USA
 Shenandoah, Iowa – stad i USA
 Shenandoah, Pennsylvania – borough i USA